Rio Canalul Morilor (Ineu)
Rio Canalul Morilor (Vărşand)

Desambiguação